Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2003 года в быстрой программе прошёл 20 июля в г. Уфа.

Контроль времени — 5 минут на партию и 5 минут на ход.

Призёры 
 — Платонова Ирина,

 — Мильшина Елена,

 — Боркова Марина.

Таблица

Ссылки 
таблица

Чемпионаты России в 2003 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2003 год в шашках
События 20 июля
2003 год в Башкортостане